Findvärgfotingar (Symphylella) är ett släkte av mångfotingar som beskrevs av Filippo Silvestri 1902. Findvärgfotingar ingår i familjen slankdvärgfotingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Slankdvärgfotingar